Amadeus V av Savojen (; ofta kallad den store), född 4 september 1249 i Le Bourget-du-Lac i Savojen, död 16 oktober 1323 i Avignon, var en regerande greve och riksfurste.

Anfäder

Referenser 

 
 
 

Födda 1249
Avlidna 1323
Män
Personer under 1200-talet
Personer under 1300-talet